Magnetic Kid (Pol Krinn del pianeta Braal) era un supereroe immaginario dei fumetti nell'Universo DC. Possedeva il potere super umano della generazione e controllo del magnetismo. Comparve per la prima volta come bambino in Adventure Comics n. 335 (agosto 1965), e si unì alla Legione dei Supereroi In Legion of the Super Heroes (vol. 3) n. 14 (settembre 1985). Suo fratello fu il Legionario Rokk Krinn.

Biografia del personaggio 

Come tutti i nativi del pianeta Braal, Pol possedeva poteri magnetici. Fu abbastanza abile con i suoi poteri da diventare un grande campione di Magnoball. Quando suo fratello Rokk fu meno coinvolto nella Legione (prima di ritirarsi per un breve periodo) Pol entrò nella Legion Academy. Seguì l'esempio di suo fratello adottando un costume che somigliava a quello di Cosmic Boy quando si unì alla Legione.

Magnetic Kid si unì alla Legione insieme ai membri Polar Boy, Sensor Girl, Quislet e Tellus. Mentre era membro, raffinò l'utilizzo dei suoi poteri magnetici per aiutare sé stesso a differenziarsi da Rokk. Magnetic Kid morì durante la storia "Guerra della Magia", sacrificandosi per sbloccare il Mondo degli Stregoni.

Post-Ora Zero 

Magnetic Kid non fu un membro della Legione dopo il rinnovamento dell'Ora zero, sebbene Pol comparve in qualche occasione insieme alla famiglia di Cosmic Boy.

Pol comparve brevemente nella terza versione della Legione dei Supereroi, anche se non ancora come Magnetic Kid.

Post-Crisi Infinita 

Gli eventi della miniserie Crisi infinita, ricostituirono un'analoga continuità della versione della Legione pre-Crisi sulle Terre infinite, come visto nella storia "The Lightning Saga" in Justice League of America e Justice Society of America, e nella storia Superman e la Legione dei Supereroi in Action Comics. Tuttavia, una serie di statue dei Legionari mostrate in Justice Society of America vol. 3 n. 5 non inclusero quella dedicata a Magnetic Kid, e il fatto che fece parte di questa versione della Legione è ancora da confermare.

Altre versioni 

Un criminale che si auto-nominò Magnetic Kid comparve in Action Comics n. 337 (ottobre 1965). Era una spia dal pianeta Murra che, insieme ai suoi colleghi Size Lad e Blackout Boy, si unì alla Legione per trovare il "piano-R". Furono scoperti infine da Brainiac 5.

Personaggi DC Comics
Extraterrestri DC Comics